Grossenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Grossenbacher (* 1980), Schweizer Leichtathlet
 Marius Grossenbacher (* 1985), Schweizer Politiker (Grüne)
 Ruth Grossenbacher (* 1936), Schweizer Politikerin (CVP)
 Thomas Grossenbacher (* 1964), Schweizer Politiker (GB)

Siehe auch:
 Grossenbacher-Nunatak, Nunatak im westantarktischen Ellsworthland